Tremezzini – abitanti di Tremezzina (Italia)
Tremezzini – abitanti di Tremezzo